Смоквица Мала може бити:

 Смоквица Мала, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.
 Смоквица Мала (Рогозница), острво у близини Рогознице.